

Patronyme 

 Anna Louisa Karsch (1722-1791), poètesse allemande ;
 Ferdinand Karsch-Haak (1853-1936), entomologiste allemand ;
 Monika Karsch (1982-), tireuse sportive allemande.

Médecine 
 Syndrome de Karsch-Neugebauer

Patronyme allemand